Овчарово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Овчарово — село в Хасковской области.
 Овчарово — село в Шуменской области.
 Овчарово  — село в Добричской области.
 Овчарово — село в Тырговиштской области.

Украина 
 Овчарово — село в Троицком районе Луганской области.